«Z rozmyślań przy śniadaniu» — альбом гурту «Myslovitz», виданий в 1997 року. Диск містить 17 треків, особливо швидких і рокових. Нагороджена «золотим диском». Багато назв пісень взято з назв фільмів, що свідчить про зацікавленість гурту кіно (особливо американським).

Список пісень 

 Також була видана спеціальна, розширена версія альбому з бонусним треком To nie był film.

Склад 
 Артур Роєк — спів, гітара
 Войтек Кудерскі — барабани
 Яцек Кудерскі — бас гітара, акустична гітара, бек-вокал, тамбурин
 Войтек Поваґа — електрична гітара
 Пшемек Мишор — гітари

Гості 
 Анлджей Смолік — клавішні інструменти треки (2, 8, 9, 12, 16)
 Томаш Бонаровскі — бек-вокал трек 10, wah-wah трек 8

Посилання 
 

Альбоми Myslovitz
Музичні альбоми 1997